Simon Tolkien (ur. 1959) – angielski adwokat i pisarz. Wnuk J.R.R. Tolkiena, najstarszy syn Christophera Tolkiena. Uczęszczał do Dragon School w Oksfordzie, zaś później w Downside School. Studiował historię współczesną w Trinity College w Oksfordzie.

Od 1994 roku jest adwokatem w Londynie, gdzie mieszka wraz ze swoją żoną i dwójką dzieci. Jego pierwsza powieść, Świadek ostateczny (ang. Final Witness lub Stepmother, zależnie od wydania), ukazała się w roku 2003 nakładem Penguin Books Ltd. W tym samym roku nakładem Wydawnictwa Dolnośląskiego ukazał się jej polski przekład.

Genealogia

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona Simona Tolkiena

Angielscy pisarze
Urodzeni w 1959